Рикки-Тикки-Тави — рассказ Редьярда Киплинга.
 Рикки-Тикки-Тави — советско-индийский художественный фильм, снятый в 1975 году.
 Рикки-Тикки-Тави — советский мультфильм 1965 года.
 Рикки-Тики-Тави — московская джаз-роковая группа 1970-х годов.
 Рикки-Тики-Тави — рок-группа первой половины 2000-х из города Орла.